Barranco de la Montesina es una localidad española de la provincia de Jaén. Pertenece al municipio de Villanueva del Arzobispo y está próxima a la ribera del río Guadalquivir.

En 1981, la localidad contaba con más de 200 habitantes y actualmente está semidespoblada.

Pedanías de la provincia de Jaén
Villanueva del Arzobispo